Czettel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Czettel (1924–1988), österreichischer Politiker 
 Hans Czettel (1923–1980), österreichischer Politiker
 Ladislaus Czettel (1895–1949), ungarischer Modeschöpfer, Zeichner und Kostümbildner bei Bühne und Film